Чемпионат Европы по футболу 2015 среди юношей до 17 лет — 12-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, который проводился в Болгарии с 6 по 22 мая 2015 года. Этот турнир также являлся отборочным этапом к чемпионату мира по футболу 2015 среди юношей до 17 лет, на который попали 6 лучших команд. В турнире имели право принимать участие только игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.

Чемпионом Европы во второй раз стала сборная Франции, обыгравшая в финале Германию со счётом 4:1.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет предшествовали два отборочных этапа: отборочный и элитный. В течение этих раундов 53 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть.

Участники

Стадионы 
Чемпионат Европы принимали 4 города : Стара-Загора, Сливен, Бургас, Созопол. Ниже список стадионов, принимавших чемпионат.

 «Берое», Стара-Загора
 «Хаджи Димитр», Сливен
 «Лазур», Бургас
 «Созопол Арена», Созопол

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Победители пар напрямую попали на чемпионат мира 2015, проигравшим пришлось играть стыковые матчи матчи между собой за попадание на чемпионат.

Стыковые матчи за путевку на ЧМ

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 - uefa.com

Футбол в Европе в 2015 году
Футбольные соревнования в Болгарии
Май 2015 года
Спорт в Болгарии в 2015 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Футбол